BKZ peut désigner :
 , un aéroport du nord-ouest de la Tanzanie desservant la ville de Bukoba et la région environnante de Kagera.

bkz peut désigner :
 bungku, une langue austronésienne parlée en Indonésie, dans l'île de Sulawesi, selon le code IETF.

Code